Algo transitorio es lo relativo a una transición o cambio, es decir, lo opuesto a permanente.

Más concretamente, puede referirse a:

Medicina
Accidente isquémico transitorio (TIA), accidente cerebrovascular de tipo isquémico.
Amnesia global transitoria (AGT), síndrome en neurología clínica.
Taquipnea transitoria del recién nacido o pulmón húmedo, la persistencia del edema pulmonar del feto después del nacimiento.
Sinovitis transitoria de cadera
Sobretensión transitoria

Derecho y política
Trastorno mental transitorio como atenuante o eximente jurídico.
Disposición transitoria, en legislación.
Disposición transitoria cuarta, una de las nueve disposiciones transitorias de la Constitución Española de 1978.
Cláusula transitoria de la Constitución de Bielorrusia.
Gobierno transitorio o gobierno de transición.
Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua Corazao, en la historia de Perú.
Elección transitoria de Valentín Paniagua.
Ejercicio transitorio del Poder Legislativo en la Constitución argentina de 1853.

Otras ciencias
Fenómenos lunares transitorios (TLP, Transient Lunar Phenomena), resplandores y oscurecimientos locales de la superficie de la luna.
Flujo transitorio de un canal.
Régimen transitorio (electrónica), la respuesta de un circuito eléctrico que se extingue en el tiempo.
Corriente transitoria, la corriente eléctrica en la que el flujo de cargas o bien tiende a extinguirse por cesar la causa que lo produce, o bien a estabilizarse tras un periodo de oscilación.
Especificaciones de la respuesta transitoria, en análisis de respuesta
Transfección transitoria, en genes transfectados.

Además
Anitya, doctrina central del budismo, una de las tres características de la existencia, traducible como "Transitoriedad", "cambio" o "no permanencia".
Mono no aware, concepto similar en la cultura japonesa.
Foro Transitorio o Foro de Nerva, uno de los foros imperiales de Roma.
Diácono transitorio, por oposición a diácono permanente.
Albergue transitorio, establecimiento similar a un hotel convencional, en el que las habitaciones son pagadas por turnos.

Véase también
Temporal
Fugaz
Efímero
Cambiante
Tránsito
Transitividad (gramática)

Referencias